Shawn Germain (né le  à Saint-Paul, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2000-2001 || Pontiacs de Bonnyville || LHJA ||7 ||0 ||2 ||2 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || Chiefs de Chilliwack || LHCB ||60 ||0 ||6 ||6 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Université de Waterloo || SIC ||24 ||1 ||12 ||13 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Blazers d'Oklahoma City || LCH ||55 ||2 ||9 ||11 ||59 ||7 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
|2006-2007 || Royals de Reading || ECHL ||67 ||1 ||10 ||11 ||73 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Bears de Hershey || LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Royals de Reading || ECHL ||66 ||3 ||11 ||14 ||48 ||11 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|2008-2009 || Édimbourg Capitals || EIHL ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Reign d'Ontario || ECHL ||68 ||2 ||10 ||12 ||49 ||7 ||3 ||0 ||3 ||2
|-
|2009-2010 || Reign d'Ontario || ECHL ||46 ||3 ||17 ||20 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2010-2011 || Border Kings de Lloydminster || Chinook HL ||11 ||5 ||12 ||17 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Reign d'Ontario || ECHL ||43 ||4 ||10 ||14 ||23 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2012-2013 || Generals de Bentley || Chinook HL ||4 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Generals de Bentley || Chinook HL ||12 ||0 ||5 ||5 ||2 ||4 ||1 ||0 ||1 ||0

Notes et références 

Naissance en octobre 1982
Naissance en Alberta
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Blazers d'Oklahoma City
Joueur des Royals de Reading
Joueur des Bears de Hershey
Joueur du Reign d'Ontario (ECHL)
Défenseur de hockey sur glace